Лама́рк-Понта́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Осён. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65252.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 135 км западнее Тулузы, в 17 км к западу от Тарба.

По территории коммуны протекает река Ус ().

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 808 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 502 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 374 были экономически активными, 128 — неактивными (показатель активности — 74,5 %, в 1999 году было 72,6 %). Из 374 активных жителей работали 354 человека (187 мужчин и 167 женщин), безработных было 20 (7 мужчин и 13 женщин). Среди 128 неактивных 40 человек были учениками или студентами, 58 — пенсионерами, 30 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Нотр-Дам-де-Пьетат

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи